Protellidae är en familj av kräftdjur. Protellidae ingår i överfamiljen Caprelloidea, ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Protellidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Protellidae